Il falco e la colomba, film di Fabrizio Lori (1981)
 Il falco e la colomba, miniserie televisiva di Giorgio Serafini (2009)